El distrito de Compiègne es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Oise, de la región de Picardía (en francés Picardie''). Cuenta con 10 cantones y 156 comunas.

Cantones 
Los cantones del distrito de Compiègne son:
 Attichy
 Compiègne-Nord
 Compiègne-Sud-Est
 Compiègne-Sud-Ouest
 Estrées-Saint-Denis
 Guiscard
 Lassigny
 Noyon
 Ressons-sur-Matz
 Ribécourt-Dreslincourt

Comunas

Véase también 
 Cantones de Oise
 Comunas de Oise

Enlaces externos 
 Compiègne sobre el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)

Compiègne